El término inglés jacknife puede referirse a:
 Jacknife, película estadounidense  de 1989
 Jacknife, término estadístico